Uniküla ist der Name mehrerer Ortschaften in Estland:
 Uniküla (Haaslava) in der Landgemeinde Haaslava im Kreis Tartu
 Uniküla (Lüganuse) in der Landgemeinde Lüganuse im Kreis Ida-Viru
 Uniküla (Valga) in der Landgemeinde Valga im Kreis Valga